Миереа има више значења:

 Миереа (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Миереа (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Миереа (Валча), насеље у округу Валча у Румунији